Хејзелхерст има више значења:
 Хејзелхерст (Џорџија)
 Хејзелхерст (Мисисипи)